Dodonaeoideae — підродина квіткових рослин родини сапіндових (Sapindaceae). Рослини населяють пантропічні й тепло-помірні регіони.

Роди 
Роди згідно з Angiosperm Phylogeny Website

Arfeuillea Pierre ex Radlk.
Averrhoidium Baill.
Cossinia Comm. ex Lam.
Diplokeleba N.E.Br.
Diplopeltis Endl.
Distichostemon F. Mueller
Dodonaea Mill.
Doratoxylon Thouars ex Benth. & Hook.f.
†Euchorium Ekman & Radlk.
Euphorianthus Radlk.
Eurycorymbus Hand.-Mazz.
Exothea Macfad.
Filicium Thwaites
Ganophyllum Blume
Harpullia Roxb.
Hippobromus Eckl. & Zeyh.
Hypelate P.Browne
Llagunoa Ruiz & Pav.
Loxodiscus Hook.f.
Magonia A.St.-Hil.
Majidea Kirk ex Oliv.
Zanha Hiern

Примітки 

Підродини рослин
Сапіндові